

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Grimes – città della contea di Dale, Alabama
 Grimes – CDP della contea di Colusa, California
 Grimes – città della contea di Polk, Iowa

Altro 
 Grimes – musicista canadese